Уа́ргла (, Варкла) — вилайет в восточной части Алжира.

Административный центр вилайета — город Уаргла. Два других крупных города — Хасси-Месауд и Туггурт.

Часть населения разговаривает на берберских языках (мзаб-уаргла).

В прошлом Уаргла была центром торговли золотом и рабами. Здесь располагался важный центр ибадитов, переместившийся затем в долину Мзаб.

Географическое положение 
Вилайет Уаргла расположен в пустыне Сахара и граничит на востоке с Тунисом и Ливией, с алжирскими вилайетами Эль-Уэд на севере, Иллизи и Таманрассет на юге и Гардая на западе и Джельфа на северо-западе.

На территории вилайета расположена пустыня Большой Восточный Эрг, нефтяное месторождение Хасси-Месауд.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 10 округов и 21 коммуну.

Округа 
 Эль-Борма (El Borma) (включает 1 коммуну: Эль-Борма)
 Эль-Хаджира (El Hadjira) (включает 2 коммуны: Эль-Хаджира и Эль-Алия)
 Хасси-Месауд (Hassi Messaoud) (включает 1 коммуну: Хасси-Месауд)
 Мегарин (Mégarine) (включает 2 коммуны: Мегарин и Сиди-Слиман)
 Нгуса (N’Goussa) (включает 1 коммуну: Нгуса)
 Уаргла (Ouargla) (включает 2 коммуны: Уаргла и Руиссат)
 Сиди-Хуилед (Sidi Khouiled) (включает 3 коммуны: Айн-Бейда, Хасси-Бен-Абдаллах и Сиди-Хуилед)
 Тайбет (Taïbet) (включает 3 коммуны: Бен-Насер, Мнагер и Тайбет)
 Темасин (Témacine)
 Туггурт (Touggourt)

Примечания 

Вилайеты Алжира